Percy Hamilton kan syfta på bland andra:

* Percy Hamilton (1861–1919), svensk sjömilitär
 Percy Hamilton (1901–1993), svensk sjömilitär